Уикипедия на чувашки език () е раздел на чувашки език в Уикипедия. Проектът започва работа на 22 ноември 2004 година.

Статистика 
2006

 9 март – 2000 статии
 22 ноември – 4500 статии

2007

 януари – 5000 статии

2008

 14 януари – 7000 статии
 17 юли – 8000 статии

2009

 6 април – 10 000 статии

2010

 13 февруари – 11 000 статии

2012

 6 октомври – 14 000 статии

2016

 1 октомври – 35 530 статии

2022

 17 октомври — 50000 статии.

Посещаемост 

Чувашки език
Чувашки език
Чувашки език